Bourbon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bourbon Township (Illinois)
 Bourbon Township (Indiana)
 Bourbon Township (Boone County, Missouri)
 Bourbon Township (Callaway County, Missouri)
 Bourbon Township (Knox County, Missouri)